Libreta puede hacer referencia a:
 Un cuaderno o libro pequeño
 Una libreta (pan), pan de una libra
 Una libreta de matrimonio, una cartilla que expiden algunos países cuando dos personas contraen matrimonio
 Una libreta de ahorros, cartilla que expide una caja de ahorros
 En Argentina y Paraguay, la libreta de enrolamiento es el documento oficial con que el varón acreditaba su identidad a efectos militares, electorales o de la vida cotidiana, y la libreta cívica con el que la mujer acreditaba su identidad a efectos electorales y de la vida cotidiana.
 En Cuba, la libreta de abastecimiento es un cuadernillo en el que se anotan las entregas de productos alimenticios racionados que se hacen a la población
 En Uruguay, nombre para el permiso o licencia de conducir